Farāh kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Farah (provins), 
 Farah (provinshuvudstad), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar